Erymanthos (griech. Ερύμανθος) ist der Name

 eines Gebirges auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, siehe Erymanthos
 eines Flusses auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, siehe Erymanthos (Fluss)
 einer Gemeinde in der griechischen Region Westgriechenland, siehe Erymanthos (Gemeinde)

Siehe auch:
 Erymanthus (Begriffsklärung)